Emhart ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Emhart (1901–1981), österreichische Widerstandskämpferin und Politikerin

Emhart ist der Name folgender Unternehmen:
 Emhart Glass, ein Schweizer Hersteller von Glasformungs- und Prüfmaschinen